Юлий Цезарь:
 Гай Юлий Цезарь (100 до н. э.—44 до н. э.) — древнеримский полководец.
 Гай Юлий Цезарь Октавиан Август (63 до н. э.—14 н. э.) — первый римский император.
 Гай Юлий Цезарь Калигула (12 н. э.—41 н. э.) — римский император.
 Юлий Цезарь Друз (13 до н. э.—23 н. э.) — римский военачальник и консул.
 Юлий Цезарь Австрийский (1584/1586—1609) — старший незаконнорожденный сын императора Рудольфа II и его любовницы Катерины Страда.
 Жюль Сеза́р (Ю́лий Це́зарь) Скалиге́p (1484—1558) — воин, астролог, врач, филолог-гуманист и критик, поэт Возрождения.
В искусстве
 Юлий Цезарь (трагедия)
 Юлий Цезарь (фильм, 1908)
 Юлий Цезарь (фильм, 1953)
 Юлий Цезарь (фильм, 1970)
 Юлий Цезарь (фильм, 2002)
 Юлий Цезарь в Египте (итал. Giulio Cesare in Egitto; HWV 17) — опера Георга Фридриха Генделя на итальянском языке в трех актах
 Кай Юлий Цезарь

 См. также